Verriest est un patronyme qui peut correspondre à : 
 Georges Verriest, un ancien footballeur et sélectionneur
 Hugo Verriest (1840, Deerlijk  1922, Ingooigem), un prêtre catholique et écrivain
 Julien Jules Verriest (* 1946, Sint-Andries), un footballeur et entraîneur belge